Dieser Artikel behandelt die Portugiesische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Portugal nahm zum achten Mal an der Endrunde teil. Die Mannschaft scheiterte im Viertelfinale an Marokko, das damit als erste afrikanische Mannschaft in ein WM-Halbfinale einzog.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Play-Offs des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Kazár.

Spiele 

Portugal wurde für die Qualifikation in eine Fünfergruppe gelost und traf dort auf  Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan. Von den acht daraus entstandenen Begegnungen konnte die portugiesische Mannschaft fünf gewinnen und zweimal unentschieden spielen, verlor aber das letzte Spiel. Durch die Niederlage wurde die direkte Qualifikation verpasst, so dass die Portugiesen in die Play-offs mussten, wo sie sich zunächst gegen die Türkei und dann gegen Nordmazedonien durchsetzten, das überraschend Europameister Italien ausgeschaltet hatte.

Nationaltrainer Fernando Santos setzte in den Gruppen- und Play-Off-Spielen insgesamt 34 Spieler ein, von denen auch 24 zum Kader für die wegen der COVID-19-Pandemie eingeschobene EM 2021 gehörten. Kein Spieler kam in allen zehn Spielen zum Einsatz. Auf neun Einsätze kamen Kapitän Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva und Bruno Fernandes, wobei Fernandes und Ronaldo ein Spiel wegen der zweiten Gelben Karte aussetzen mussten. João Palhinha und Nuno Mendes, die im ersten Spiel ihr Debüt gaben, kamen wie João Cancelo und João Moutinho auf insgesamt acht Einsätze. Zudem kam Vitinha im Play-Off-Finale zu seinem ersten Länderspiel, als er in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. 16 Spieler kamen in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Am häufigsten im Tor stand Rui Patrício, der in den fünf Gruppenspielen nach der EM das Tor hütete und dabei auch zu seinem 100. Länderspiel kam. In den drei Spielen vor der EM, die auch als Vorbereitung für die EM dienten, stand Anthony Lopes im Tor und in den beiden Play-Off-Spielen Diogo Costa, für den das erst sein zweites und drittes Länderspiel war.

Bester Torschütze war wieder einmal Cristiano Ronaldo mit sechs Toren, davon zwei per Elfmeter beim 5:0 gegen Luxemburg. Am 1. September 2021 erzielte er gegen Irland im 180. Spiel für Portugal in der 89. Minute sein 110. und in der 6. Minute der Nachspielzeit sein 111. Länderspieltor und wurde alleiniger Länderspielrekordtorschütze. Am 9. Oktober 2021 löste er mit seinem 181. Einsatz Sergio Ramos als Europas Rekord-Nationalspieler ab. Ihre ersten Länderspieltore erzielten João Palhinha und Matheus Nunes in der Qualifikation. Insgesamt erzielten neun Spieler 21 Tore für die Portugiesen und zudem profitierten sie im ersten Spiel von einem Eigentor.

Auf Einladung der UEFA spielte WM-Gastgeber Katar in der europäischen Qualifikation mit, um Wettkampfpraxis sammeln zu können. Dafür wurden die Katarer der Gruppe mit Portugal zugeteilt. Die Spiele gegen Katar fanden alle in Europa als Freundschaftsspiele statt und gingen daher nicht in die Wertung ein. Die Portugiesen gewannen diese Spiele mit 3:1 im ungarischen Debrecen und 3:0 in Faro/Loulé. Dabei kamen Torhüter Diogo Costa, Matheus Nunes, Otávio und Rafael Leão zu ihrem Länderspieldebüt und José Fonte (im 47. Länderspiel) sowie Otávio (beim Debüt) erzielten ihre ersten Länderspieltore.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde

Play-Off 
Als bester Gruppenzweiter kamen die Portugiesen für die Auslosung der Play-Off-Paarungen in Topf 1, wodurch sie im Halbfinale automatisch Heimrecht hatten und da ihre Paarung vor der zweiten Paarung ihres Weges ausgelost wurde, hatten sie bei einem Erfolg auch im Finale Heimrecht.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Spiele 

Anmerkungen:

Kader 

Der Kader wurde am 10. November bekannt gegeben. Rekordnationalspieler und -torschütze Cristiano Ronaldo ist der siebte Spieler in der Geschichte des Fußballs, der zum fünften Mal an einer WM-Endrunde teilnimmt. Nachdem er in der Auftaktpartie ein Tor erzielte, wurde er zum ersten Spieler, der bei fünf Endrunden getroffen hat.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Portugal trotz der späten Qualifikation Topf 1 zugeordnet und konnte daher nicht in eine Gruppe mit  Weltmeister Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien oder Gastgeber Katar, wohl aber Deutschland gelost werden. Portugal wurde Gruppenkopf der Gruppe H, zugelost wurden Ex-Weltmeister Uruguay, Ghana und Südkorea. Gegen Uruguay schieden die Portugiesen bei der letzten WM im Achtelfinale aus. Zudem gab es noch ein Freundschaftsspiel 1966, kurz vor der ersten WM-Teilnahme der Portugiesen, das sie mit 3:0 gewannen und 1972 ein Spiel beim Brazil Independence Cup, das 1:1 endete. Gegen Ghana gab es nur das Gruppenspiel bei der WM 2014, das die Portugiesen mit 2:1 gewannen, ihnen aber nicht mehr zum Weiterkommen reichte. Gegen Südkorea gab es auch erst ein Spiel, bei der WM 2002 verloren sie gegen den Co-Gastgeber mit 0:1 und schieden dadurch aus.

Als Gruppensieger traf Portugal auf den Zweiten der Gruppe G mit Brasilien, Qualifikationsgegner Serbien und der Schweiz. Da die Schweizer sich wie 2018 gegen Serbien durchsetzte, kam es zum Duell mit den Eidgenossen, das die Portugiesen mit 6:1 für sich entschieden. Im Viertelfinale scheiterten sie an Spanien-Bezwinger Marokko.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

K.-o.-Runde

Einzelnachweise 

2022
Portugal